Schloss Roith bezeichnet folgende Objekte:

 Schloss Roith (Taufkirchen an der Trattnach), ehemaliges Schloss in Taufkirchen an der Trattnach, Oberösterreich
 Schloss Roith (Gmunden), Schloss in Gmunden, Oberösterreich